Fodiator är ett släkte av fiskar. Fodiator ingår i familjen Exocoetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Näbbgäddartade fiskar
Fodiator